Исаак (; IV век) — первый достоверно известный  (около 400 года).

Биография 
Единственный исторический источник о Исааке — написанное в первой половине V века святым Евхерием Лионским агиографическое сочинение «Страсти агонских мучеников».

О происхождении и ранних годах жизни Исаака сведений не сохранилось. Также точно не установлено, когда он взошёл на епископскую кафедру в Женеве. В средневековых списках глав Женевской епархии (в том числе, в созданном в XI веке при епископе Фредерике) его имя не упоминается. Наиболее ранними епископами здесь названы Диоген, Доминий и Сальвиан. О первых двух из них ничего не известно; третьего отождествляют с жившим в середине V века святым Салонием, сыном Евхерия Лионского. Не соответствуют действительности предположения, что первым епископом Женевы мог быть или святой Паракод, спутник Дионисия Ареопагита, или святой Лазарь из Вифании. В прологе «Страстей агонских мучеников» Исаак назван младшим современником упоминавшегося в 380—390-х годах епископа . На этих основаниях Исаака считают первым достоверно существовавшим женевским епископом, а управление им епархией датируют приблизительно 400 годом. Какие-либо свидетельства о деятельности Исаака не сохранились.

Из позднеантичных источников известно, что на рубеже IV—V веков Женева была одним из крупнейших городов . Согласно «Notitia Dignitatum», она входила в состав римской , а чуть позднее вместе с Ньоном и Аваншем была частью Сабаудии.

Примечания

Литература 
 

Родившиеся в IV веке
Епископы Женевы
Епископы IV века